Проран — многозначный термин, топоним и гидроним:

 Проран — свободная (не перекрытая) часть русла реки искусственно созданная при строительстве гидротехнических сооружений, либо образовавшаяся в результате стихийного прорыва воды (промоина).
 Проран (остров) — остров в юго-восточной части Самарской луки напротив Самары
 «Проран» — аппаратура радиотехнической разведки (РТР)

См. также 
 Прорана — река, приток Оки.